

Прізвище 

Жда́нов () — російське прізвище, утворене від неканонічного особового імені Ждан.
 Жданов Андрій Іванович — Герой Соціалістичної Праці;
 Жданов Андрій Олександрович (1896–1948) — радянський партійний і державний діяч;
 Жданов Василь Іванович — радянський професійний шосейний велогонщик
 Жданов Василь Миколайович (1896–1956) — радянський воєначальник, генерал-полковник;
 Жданов Віктор Михайлович (1914–1987) — вчений вірусолог з світовим ім'ям;
 Жданов Володимир Іванович — радянський воєначальник, Герой Радянського Союзу;
 Жданов Іван Миколайович (1846–1901) — російський літературознавець;
 Жданов Іван Юрійович (1988) — російський юрист та дисидент, директор «ФБК» Олексія Навального;
 Жданов Ігор Олександрович (1967) — український політичний експерт;
 Жданов Олександр Андрійович — Герой України;
 Жданов Олександр Васильович (1919—?) — український військовий диригент.
 Жданов Олександр Миколайович (1984) — український футболіст, захисник;
 Жданов Олексій Васильович (1948—1993) — білоруський поет та художник.
 Жданов Олексій Степанович (1902–1973) — контр-адмірал;
 Жданов Петро Тимофійович — повний кавалер ордена Слави;
 Жданов Сергій Сергійович — український композитор;
 Жданов Юхим Афанасійович — Герой Радянського Союзу.

Топонім 

Жда́нов — назва кількох населених пунктів у СРСР, дана їм на честь А. О. Жданова:
 Жданов — назва міста Маріуполя за радянських часів (1948–1989);
 Жданов — назва села Маїсян, марз (область) Армавір, Вірменія за радянських часів;
 Жданов — село в марзі Лорі, Вірменія;
 Жданов — назва міста Бейлаган (Азербайджан) за радянських часів.

Див. також 
 Жданово
 Ждановська
 Жданова